Абетоне () — в прошлом коммуна в Италии, с 2017 года фракция в коммуне Абетоне Кутильяно провинции Пистоя региона Тоскана. 

До 31 декабря 2016 года это была итальянская коммуна с населением около 600 человек, которая была создана в 1936 году после принятия Королевского указа № 1297 от 14 июня 1936 года с участием части коммуны Фьюмальбо и Кутильяно. 1 января 2017 года образована новая коммуна Абетоне Кутильяно.  

Население составляет 167 человека (2011), плотность населения составляет 5,39 чел./км². Занимает площадь 31 км². Почтовый индекс — 51021. Телефонный код — 0573.

Покровителем населённого пункта считается Леопольд Святой, отмечается 15 ноября.

Демография

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20060830031853/http://www.comune.abetone.pt.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/

Примечания